Pietro Monaco – incisore e mosaicista italiano
 Pietro Monaco – brigante italiano